Lochak est un patronyme porté notamment par :

 Danièle Lochak (née en 1946), professeur émérite de droit à l'université Paris-Nanterre ;
 Georges Lochak (1930-2021), physicien français connu pour ses travaux sur les monopôles magnétiques.
 Pierre Lochak (né en 1957), mathématicien français, fils de Georges Lochak. 

Homonymie de patronyme